ARMA může být:

 ArmA — česká videohra z roku 2006
 ArmA 2 — česká videohra z roku 2009
 ArmA 3 — česká videohra z roku 2013

Externí odkazy